Ранчо Хуанита има више значења:

 Ранчо Хуанита (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Хуанита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику